Проспект Суворова — улица в ряде городов мира. Названы в честь великого русского полководца Александра Васильевича Суворова (1730—1800).

 Проспект Суворова — улица в Выборге.
 Проспект Суворова — центральная улица Измаила.

См. также